Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2017 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2017, который прошёл в ОАЭ. Этот финал стал четырнадцатым в истории Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны-хозяйки.

Финал был разыгран между испанским клубом «Реал Мадрид», представляющим УЕФА как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2016/17, и бразильским «Гремио», представляющим КОНМЕБОЛ как победитель Кубка Либертадорес 2017. Матч прошёл в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» 16 декабря 2017 года.

Команды 

Примечание: 27 октября 2017 года ФИФА де-юре признала, что клубы-обладатели Межконтинентального кубка являются клубными чемпионами мира по футболу.
 IC: финалы Межконтинентальных кубков (1960—2004)
 FCWC: финалы Клубного чемпионата мира (2000, 2005-)

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017 год в футболе
2017
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
События 16 декабря
Декабрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2017 году
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в ОАЭ